Gunung Gambut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Gamut, berg, Aceh, 
 Gunung Gambut (berg i Indonesien), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar